Leu, családnév
 a lej pénznév román nyelven (románul: leu, többes száma lei)
LEU rövidítésként
Low enriched uranium, alacsony dúsítottságú urán, atomreaktorok hasadóanyaga
Leucin, hidrofób aminosav